

Mitologia 
 Melusina – figura leggendaria

Cinema 
 Melusine – film del 1944 diretto da Hans Steinhoff

Musica 
 Melusine – EP del gruppo symphonic metal norvegese Leaves' Eyes